Teletherapie steht für:

 Teletherapie (Telemedizin), Therapie mittels Bildtelefon, statt in einer persönlichen Begegnung von Arzt und Patient
 Teletherapie, Form der Radio- bzw. Strahlentherapie, siehe Strahlentherapie #Teletherapie